Vas Éva
Vas Éva bábszínész
Vas Éva (1969–) triatlonista
Vass Éva
Vass Éva (1933–2019) színésznő
Vass Éva (?–2017) divat- és jelmeztervező 
Vass Éva (?–), S. Vass Éva néven is, gyermekszínész, többek között a Rab ember fiai és a Kismaszat és a gézengúzok című filmekben
Hasonló nevűek
B. Vass Éva énekes
Harkai Vass Éva (1956–)